Iota – lettera dell'alfabeto greco
 Iota – città della Parrocchia di Acadia, Louisiana (Stati Uniti d'America)
 iOTA – attore e musicista australiano
 IOTA – criptovaluta